Calectasia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Calectasia ingår i familjen Dasypogonaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Calectasia